Ел Пиру има више значења:

 Ел Пиру (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пиру (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику